Messier 92, kuglasti skup u zviježđu Herkul
 M-92 (autoput u Michiganu, SAD)
 Beretta 92, model pištolja (proizvodi Beretta)
 Zastava M92, Zastavina puška bazirana na AK-47

nl:M92